Козлов, Андрей Петрович:
 Козлов, Андрей Петрович (1917—1991) — генерал-лейтенант милиции.
 Козлов, Андрей Петрович (род. 1950) — российский биолог.